Niemcy
 Verl – miasto w kraju związkowym Nadrenia północna-Westfalia, w powiecie Gütersloh
 Verl – były urząd

 Osoby
 Alexander Verl – niemiecki profesor

 Inne
 SC Verl

 Zobacz też
 Werl (ujednoznacznienie)